|-
| 119801 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119802 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119803 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119804 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119805 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119806 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119807 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119808 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119809 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119810 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119811 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119812 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119813 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119814 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119815 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119816 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119817 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119818 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119819 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119820 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119821 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119822 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119823 - ||  || 22 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119824 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119825 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119826 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119827 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119828 - ||  || 22 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119829 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119830 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119831 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119832 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119833 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119834 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119835 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119836 - ||  || 8 februarie 2002 || Fountain Hills || , 
|-
| 119837 - ||  || 8 februarie 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 119838 - ||  || 9 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119839 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119840 - ||  || 5 februarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119841 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119842 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119843 - ||  || 11 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119844 - ||  || 5 februarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119845 - ||  || 8 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119846 - ||  || 6 februarie 2002 || Goodricke-Pigott || 
|-
| 119847 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119848 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119849 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119850 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119851 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119852 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119853 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119854 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119855 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119856 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119857 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119858 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119859 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119860 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119861 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119862 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119863 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119864 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119865 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119866 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119867 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119868 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119869 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119870 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119871 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119872 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119873 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119874 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119875 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119876 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119877 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119878 ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 119879 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119880 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119881 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119882 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119883 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119884 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119885 - ||  || 13 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119886 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119887 - ||  || 4 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119888 - ||  || 6 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119889 - ||  || 6 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119890 - ||  || 6 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 119891 - ||  || 7 februarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119892 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119893 - ||  || 8 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119894 - ||  || 8 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119895 - ||  || 8 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119896 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119897 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119898 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119899 - ||  || 12 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119900 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-